
-{ASP}- se može odnositi na više oblasti.
 Hemija
 -{ASP}- je oznaka za asparaginsku (aspartična) aminokiselinu.
 Aspartilna proteaza, oznaka enzima
 Komponenta komplementa 3, protein imunskog sistema
 Računarstvo
 -{ASP}- je metod razvijanja Internet sajtova. Ovaj akronim potiče od termina (), stranice aktivne na serveru.